Ratnapura (Sinhala: රත්නපුර „Stadt der Juwelen“) ist die Hauptstadt der Provinz Sabaragamuwa in Sri Lanka.
Es liegt zwischen den südlichen Ebenen und dem den Bergen im Osten am Ufer des Flusses Kalu. Von hier führt einer der Pilgerwege zum Sri Pada. In der Umgebung ist der Sinharaja Forest, der letzte verbliebene Regenwald auf der Insel.
Ratnapura ist das wichtigste Zentrum für Edelsteine in Sri Lanka. Es werden überwiegend Rubine, Saphire und Katzenaugen (eine Varianz des Chrysoberylls) abgebaut. In der Gegend von Ratnapura werden Reis, Früchte und Tee angebaut.

In der Nähe der Stadt befindet sich der Udawalawe-Nationalpark.

Im Jahre 1901 wurde eine Bevölkerung von 4.084, 1981 von 37.497 und 2001 von 46.309 Einwohnern angegeben.

Klima 
In Ratnapura herrscht ein tropisches Regenwaldklima mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Es gibt das ganze Jahr über reichlich Niederschlag (immer über 100 mm, das ist so viel wie im regenreichsten Monat in Deutschland), die Niederschlagsmaxima sind im Mai und Oktober. Die Temperatur liegt ganzjährig bei etwa 31 °C-35 °C am Tag und 22 °C-25 °C in der Nacht. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit (fast immer über 80 %) ist die gefühlte Temperatur jedoch viel höher.

Söhne und Töchter der Stadt 
 Vimukthi Jayasundara (* 1977), Filmregisseur und Drehbuchautor

Weblinks 

 Ratnapura (englisch)

Ort in Sri Lanka
Sabaragamuwa